Gminy w Brazylii, które wzięły swoją nazwę od prezydenta kraju Humberto de Alencar Castelo Branco
 Presidente Castelo Branco –  w stanie Santa Catarina
 Presidente Castelo Branco – w stanie Parana